Села:
 Богданівське — Миколаївська область,  Доманівський район
 Богданівське — Харківська область,  Дворічанський район

Селище:
 Богданівське — Черкаська область,  Кам'янський район